Jinzhu bezeichnet:

 Jinzhu (Cenxi) (筋竹镇), Großgemeinde der Stadt Cenxi im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jinzhu (Dabba) (金珠镇), Großgemeinde im Kreis Dabba in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinzhu (Suichang) (金竹镇), Großgemeinde im Kreis Suichang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jinzhu (Longtan) (金珠乡), Gemeinde im Stadtbezirk Longtan in der chinesischen Provinz Jilin
 Jinzhu (Shizhu) (金竹乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Shizhu der chinesischen Stadt Chongqing
 Jinzhu (Le’an) (金竹畲族乡), Nationalitätengemeinde der She im Kreis Le’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jinzhu (Majiang) (金竹街道), Straßenviertel im Kreis Majiang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinzhu (Xiaohe) (金竹街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiaohe in der chinesischen Provinz Guizhou